Кікі Бертенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками,, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Андрея Міту і Алісія Росольська. 

Міту і Росольська потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Леслі Керкгове і Лідія Морозова з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Swedish Open, парний розряд
2016
2016 у шведському спорті